Nostitz bezeichnet
 Nostitz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht aus der Oberlausitz
 Nostitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nostitz-Jackowski, hinterpommerisch-pommerellisches Adelsgeschlecht, siehe Jatzkow

Nostitz ist der Name folgender

Orte:
 Nostitz (Weißenberg), Ortsteil der Stadt Weißenberg, Sachsen

Gebäude:
 Palais Nostitz, barockes Palais auf der Kleinseite in Prag
 Palais Nostitz-Dyhrn, barockes Stadtpalais in der Antonienstraße (heute Ulica św. Antoniego) in Breslau

geografischer Objekte:
 Nostitzstraße, Verkehrsweg im Berliner Ortsteil Kreuzberg
 Nostitzhöhe, Berg in Sachsen bei Groß Radisch in der Oberlausitz, siehe Monumentberg